Red Hawk – piattaforma petrolifera
 Redhawk – pistola della Sturm, Ruger & Co.
 Redhawk – videogioco del 1986
 Red Hawk – formaggio della California